Miami Open 2015, właśc. Miami Open presented by Itaú – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 25 marca–5 kwietnia 2015 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 381 235 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015